Vagón puede referirse a:

 Vagón, vehículo ferroviario utilizado para el transporte de cargas;
 Vagón cisterna, modelo destinado a productos líquidos o gaseosos;
 Vagón de guerra, modelo de corte militar;
 Vagón de piso bajo Modalohr, modelo fabricado por la empresa Modalohr;
 Vagón schnabel, modelo usado para cargas pesadas y sobredimensionadas;
 Vagón tolva, modelo usado frecuentemente para transportar minerales como el carbón;

Otros
 Vagón fumador, película argentina de 2001; o
 Vagón alternativo, programa de radio emitido en Radio Metro Stereo, en Ecuador.